Константи́н Василе́нко:
 Василенко, Константин Петрович (1923—2001) — советский капитан, Герой Советского Союза.
 Василенко, Константин Прокофьевич (1877—1941) — украинский и советский журналист, общественный деятель.